Niemcy:
 Tappenbeck – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Gifhorn

Osoby:
 Hans Tappenbeck – niemiecki oficer
 Karl Tappenbeck – niemiecki polityk